32-й выпуск Классики Сан-Себастьяна— однодневная велогонка проходившая в окрестностях одноименного испанского города Сан-Себастьян. Она прошла 14 августа, и гонщики проехал 	
234 километров.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт